QKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Colonia-Deutz (Germania)